Andrew Black (cinéaste)
 Andrew Black (musicien)

Voir aussi
 Andrew Blake, cinéaste